Ко́нор Джеймс Грант (; 18 апреля 1995, Ливерпуль, Мерсисайд, Англия) — английский футболист. Выступает на позиции центрального полузащитника. Игрок клуба «Плимут Аргайл».

Клубная карьера 
Конор Грант — воспитанник «Эвертона», за юношеские и молодёжные команды которого начал выступать в 13 лет.

11 декабря 2014 года Грант впервые попал в заявку на матч основного состава «Эвертона», однако на поле в игре Лиги Европы против «Краснодара» полузащитник так и не появился.

2 февраля 2015 года на правах аренды до конца сезона перебрался в клуб шотландской Премьер-лиги «Мотеруэлл». 14 февраля он дебютировал в новой команде в матче против «Росс Каунти», завершившимся поражением «Мотеруэлла» со счётом 2:3. В первом же матче Гранту удалось открыть счёт своим голам за шотландскую команду. Всего до конца сезона Грант принял участие в 11 матчах «Мотеруэлла».

Сезон 2015/16 провёл на правах аренды в команде «Донкастер Роверс». Сыграл в 19 матах лиги 1, забил два гола.

В начале сезона 2016/17 на правах аренды перешёл в клуб чемпионшипа «Ипсвич Таун». За «трактористов» сыграл 6 матчей, после чего аренда была прервана, и игрок вновь отправился в «Донкастер», где играл до конца сезона.

В начале сезона 2017/18 отправился в очередную аренду: на этот раз в клуб «Кру Александра».

Статистика выступлений

Клубная

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Эвертона»

Футболисты Англии
Игроки ФК «Мотеруэлл»
Игроки ФК «Донкастер Роверс»
Игроки ФК «Ипсвич Таун»
Игроки ФК «Кру Александра»
Игроки ФК «Плимут Аргайл»